Уаститла има више значења:

 Уаститла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уаститла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику